Het Ladbrokes.com World Darts Championship 2010 was de zeventiende editie van dit officieuze wereldkampioenschap darts die gehouden wordt in Alexandra Palace in Londen. De Engelsman Phil Taylor verdedigde met succes zijn titel. Hij won in de finale met 7-3 zege van de Australiër Simon Whitlock. 
Het toernooi ging van start op 18 december 2009 en eindigt op 3 januari 2010 met onderbrekingen tijdens de kerstdagen en oudjaar. Er deden 8 Nederlanders mee, net zoveel als het jaar ervoor (2009).

Net als bij de vorige editie gooide Van Barneveld een 9-darter, nu op 28 december in de tweede ronde tegen Noord-Ier Brendan Dolan.

Televisie
In Engeland werd het PDC World Darts Championship 2010 uitgezonden door Sky Sport en in Nederland door SBS6 en Sport1 vanaf de 2e ronde. SBS6 zond het niet rechtstreeks op televisie uit maar in een samenvatting aan het einde van de avond. Op de website van SBS6 was een live-stream beschikbaar met de rechtstreekse beelden van Sport 1.

Prijzengeld
Het prijzengeld was ten opzichte van 2009 met £260.000 gestegen naar £1.000.000. Hiermee werd het het eerste £1m-toernooi in de geschiedenis van het darts.
Tevens was een wedstrijd om de derde plaats toegevoegd; de verliezend halvefinalisten speelden hierin, behalve om de eer ook om £20.000.
 Winnaar: £200.000 (was in 2009: £125.000)
 Runner-up: £100.000 (£60.000)
 Derde: £60.000 (£30.000)
 Vierde: £40.000 (£30.000)
 Kwartfinalisten: £25.000 (£20.000)
 Laatste 16: £15.000 (£12.000)
 Laatste 32: £10.000 (£8.000)
 Laatste 64: £6.000 (£5.000)
 Voorronden (8): £3.000 (£2.500)
 Hoogste uitworp: £10.000
 9 Darter: £25.000

Gekwalificeerde spelers
In totaal deden er 72 darters mee aan het toernooi die zich op verschillende wijze geplaatst hadden, namelijk:
 De top-32 van de wereldranglijst op 1 december
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  John Part
  Mervyn King
  Terry Jenkins
  Ronnie Baxter
  Adrian Lewis
  Dennis Priestley
  Colin Lloyd
  Colin Osborne
  Alan Tabern
  Mark Walsh
  Andy Hamilton
  Kevin Painter
  Robert Thornton
  Wayne Mardle
  Vincent van der Voort
  Steve Beaton
  Peter Manley
  Mark Dudbridge
  Wayne Jones
  Denis Ovens
  Jelle Klaasen
  Wes Newton
  Jamie Caven
  Andy Smith
  Co Stompé
  Kirk Shepherd
  Michael van Gerwen
  Tony Eccles
  Roland Scholten

Players Championship top-16 (indien niet eerder geplaatst)
  Gary Anderson
  Paul Nicholson
  Andy Jenkins
  Peter Wright
  Brendan Dolan
  Steve Hine
  Kevin McDine
  Steve Brown
  Matt Clark
  Colin Monk
  Mark Webster
  Steve Maish
  Barrie Bates
  Toon Greebe
  Alex Roy
  Carlos Rodríguez

Europese Order of Merit top-4 (indien niet eerder geplaatst)
  Andree Welge
  Mensur Suljović
  Dylan Duo
  Jyhan Artut

N.Amerikaanse Order of Merit top-3 (indien niet eerder geplaatst)
  Darin Young
  Scott Burnett
  Ken MacNeil (voorr.)

Internationale Qualifiers (nationaal kampioenen)
  Simon Whitlock
  Phillip Hazel (voorr.)
  Les Francis (voorr.)
  Francisco Ruiz (voorr.)
  Warren Parry - Oceanic Masters
  Haruki Muramatsu (voorr.)
  Osmann Kijamet (voorr.) - Oost-Europa
  Norman Madhoo (voorr.) - Caribbean & South America
  Christian Perez (voorr.)
  Jarkko Komula (voorr.)
  Magnus Caris (voorr.)
  Tomas Seyler (voorr.)
  Per Laursen (voorr.)
  Krzysztof Kciuk (voorr.)
  Roman Konchikov (voorr.)
  Jan van der Rassel (voorr.)

Loting

Voorronde
De loting voor de voorronde is verricht op 29 november 2009, tijdens het German Darts Championship 2009.

Hoofdtoernooi
De loting voor de eerste ronde vond plaats op 7 december, en was live te volgen op de Britse televisiezender Sky Sports.

Bovenste helft

Onderste helft

Bij een 2-2 stand in legs in de laatste set moeten ze met minimaal 2 legs verschil winnen als het 5-5 in legs staat volgt een sudden death.

Finales

Kleine Finale

Finale

Herkomst van de deelnemers
Aan het wereldkampioenschap deden darters van 24 nationaliteiten mee. Zoals gebruikelijk waren de meeste van Engelse afkomst.

Referenties

Darts in 2010
2010